Le mot Hamza peut désigner :

Toponyme 
 Tala Hamza, commune de Kabylie (Algérie) ;
 Al-Hamza, ville ayant donné son nom au district de Al-Hamza dans la province d'Al-Qadisiyya en Irak () ;
 Hamza, ancien nom de la région de Bouira en Kabylie : « Vaste région au sud du Djurdjura. »
 Hamza, aquifère d'Amazonie, au Brésil.

Prénom 
 Hamza ibn Ali ibn Ahmad (985-), fondateur de la religion druze ;
 Hamza (1994-), rappeur belge.

Patronyme 
 Asad Hamza (1918-2005), érudit musulman, juge et homme politique yéménite d'origine éthiopienne ;
 Abderrahmane Hamza (1992-), coureur cycliste algérien ;
 Fayçal Hamza (1992-), coureur cycliste algérien ;
 Naziha Hamza (1990-), lutteuse tunisienne ;
 Malak Hamza (2001-), trampoliniste égyptienne ;
 Maria Ourida Hamza (2004-), gymnaste algérienne ;
 .

Calligraphie 
 Hamza, consonne diacritique de l'alphabet arabe.

Notes et références